Die Liste der  in Neuseeland beinhaltet alle  (Stämme) der , die zum Zeitpunkt der Volkszählung am 5. März 2013 in Neuseeland bekannt und registriert waren.

Erklärungen zur Tabelle 
 Die Spalte „Region und  innerhalb der Region“ listet unterhalb der jeweiligen Regionen die  der entsprechenden Region auf.
 Die Spalte „ (Ort)“ gibt das ungefähre Stammesgebiet des  an (Diese Spalte ist noch nicht vollständig).
 Die Spalte „ (Kanu)“ gibt an von welchem mythologischen  (Kanu) der  abstammt (Diese Spalte ist noch nicht vollständig).
 Die Spalte „Mitglieder“ gibt die Anzahl Personen an, die sich dem betreffenden  zugehörig fühlen.
 Die Spalte „nur diesem  zugehörig“ gibt die Anzahl der Personen an, die nur von diesem  abstammen.
 Die Spalte „% nur diesem  zugehörig“ gibt den Prozentsatz der Personen an, die nur von diesem  abstammen.
 Die Spalte „% noch weitere  zugehörig“ gibt den Prozentsatz der Personen an, die von mehreren  abstammen.
 Die Spalte „% sprechen “ gibt den Prozentsatz der Personen eines  an, die sich in der alltäglichen Konversation in  verständigen können.
 Die Spalte „%“ gibt den Prozentsatz der Personen eines Iwi an, die in der Region leben, die in der folgenden Spalte angegeben ist.
 Die Spalte „Region“ bezieht sich auf den jeweilig vorangestellten Prozentsatz.

Liste der Iwi mit statistischen Daten 

Quelle: Statistics New Zealand (2013)

Weblinks

Einzelnachweise 

Iwi und Hapu
Iwi